Імператор Ґо-Комьо́ (, ґо-комьо тенно; 20 квітня 1633 — 30 жовтня 1654) — 110-й Імператор Японії, синтоїстське божество. Роки правління: 14 листопада 1643 — 30 жовтня 1654.

Життєпис 
Імператор Ґо-Комьо народився 20 квітня 1633 року. Він був четвертим сином Імператора Ґо-Мідзуноо. Матір'ю хлопчика була фрейліна Соно Міцуко, донька лівого міністра Соно Мототади. Новонародженому дали ім'я Цуґухіто і титул принц Суґа.

1642 року принца проголосили спадкоємцем трону. Наступного року його старша сестра Окіко, що обіймала престол під Імператора Мейсьо, передала йому керівництво країною.

Імператор Ґо-Комьо правив 12 років. Протягом цього часу Імператорський двір та сьоґунат Токуґава підтримували дружні стосунки, завдяки тому, що названою матір'ю монарха була Токуґава Кадзуко, донька 2-го сьоґуна Токуґави Хідетади. Попри це, Імператор особисто не любив сьоґунат через обмеження, накладені самурайським урядом на Імператорський двір у справі державного управління.

В юному віці Імператор Ґо-Комьо займався вивченням конфуціанського канону і планував заснувати в Кіото академію. Він присвятив себе бойовим мистецтвам, літературі та поезії. За життя монарх написав «Збірку співочого фенікса», що увібрала в себе 92 китайських та 5 японських віршів. 

30 жовтня 1654 року Імператор Ґо-Комьо раптово помер від натуральної віспи у 22-річному віці. Ходили також чутки про його отруєння. Покійний монарх не залишив по собі сина, тому престол перейшов до його молодшого брата Імператора Ґо-Сая. Поховали Імператора Ґо-Комьо в гробниці Цукінова, на території монастиря Сенрюдзі в районі Хіґасіяма, в Кіото..

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 
 
 『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P. 1057—1058. 
 『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (Історія Імператорів)

Посилання 

 Список усипальниць Імператорів Японії  // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії  

Імператори Японії
Померли від натуральної віспи